Venusia – nome latino di Venosa, comune italiano in provincia di Potenza
 Venusia – genere di lepidotteri della famiglia Geometridae
 Venusia – personaggio del manga e anime UFO Robot Goldrake
 Venusia – variante del nome proprio di persona Venere
 499 Venusia – asteroide della fascia principale